Тикзо:

 Тикзо — река в России, протекает в Томской области.
 Тикзо 1-й — река в России, протекает в Томской области.
 Тикзо 2-й — река в России, протекает в Томской области.